Der Palazzo Doria Tursi ist ein Palast in der Altstadt der italienischen Stadt Genua. Er ist an der Via Garibaldi gelegen, welche zu den sogenannten Strade Nuove gehört, die seit 2006 zum Welterbe der UNESCO zählen. Als Bestandteil der Palazzi dei Rolli zählt der Palazzo Doria Tursi auch zum UNESCO-Welterbe.

Seit 1848 ist der Palast Sitz der Gemeindeverwaltung, beherbergt jedoch auch eine wertvolle Kunstsammlung und bildet mit dem Palazzo Bianco und dem Palazzo Rosso einen Museumskern im Herzen von Genua.

Das Gebäude wurde Anfang 1565 von Niccolò Grimaldi in Auftrag gegeben und von Domenico und Giovanni Ponsello errichtet. Der Palast wurde auf drei Parzellen Land erbaut und ist damit der imposanteste Palazzo in der Via Garibaldi. 1597, unter Gio Andrea Doria, wurden zwei weite Loggien beidseits des Hauptgebäudes errichtet.

Bezeichnend für die Einzigartigkeit der Konstruktion ist die Erwähnung Alexandre Dumas in Genova la superba (1841), dass die Architektur des Palastes fälschlicherweise oft Michelangelo zugerechnet wurde.

Weblinks 

 Grimaldi Nicolò – Palazzo Tursi. Rolli e Strade Nuove, Webseite zum Weltkulturerbe (italienisch, englisch)
Palazzo Grimaldi Nicolò, Palazzo Tursi. PalazziDeiRolli.it (italienisch)

Tursi
Museum in Genua
Tursi
Palazzi dei Rolli
Doria
Via Garibaldi (Genua)